Кубок Англии 1923/1924 () — 49-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал «Ньюкасл Юнайтед», в финале победивший команду «Астон Вилла» со счётом 2:0.

Календарь турнира 
Формат турнира включал в себя два предварительных раунда, шесть квалификационных раундов, четыре основных раунда, полуфиналы и финал.

Первый раунд 
В первом раунде сыграли 40 из 44 клубов из Первого и Второго дивизионов Футбольной лиги, а также 12 клубов нижних дивизионов, прошедших квалификационные раунды. Четыре клуба Второго дивизиона («Порт Вейл», «Стокпорт Каунти», «Нельсон» и «Ковентри Сити») начали выступления в турнире с пятого квалификационного раунда, равно как и клубы из Третьего северного и южных дивизионов. Любительский клуб «Коринтиан» получил путёвку в первый раунд по приглашению. Для того, чтобы довести число участников первого раунда до 64 команд, в первый раунд были приглашены девять клубов из Третьего южного дивизиона и два клуба из Третьего северного дивизиона. Они перечислены ниже:

Уотфорд
Брайтон энд Хоув Альбион
Лутон Таун
Суиндон Таун
Куинз Парк Рейнджерс
Чарльтон Атлетик
Миллуолл
Суонси Таун
Плимут Аргайл
Вулверхэмптон Уондерерс
Брэдфорд Парк Авеню

32 матча первого раунда прошли в субботу, 12 января 1924 года. Семь из них завершились вничью, переигровки состоялись на следующей неделе. Две из них потребовали второй переигровки.

Второй раунд 
16 матчей второго раунда прошли в субботу, 2 февраля 1924 года. Восемь из них завершились вничью, переигровки состоялись 6 февраля. Три переигровки также завершились вничью и потребовали второй переигровки, а две пары участников смогли выявить победителя только после третьих переигровок.

Третий раунд 
Восемь матчей третьего раунда прошли в субботу, 23 февраля 1924 года. Два из них закончились ничьей, переигровки этих матчей прошли 27 февраля.

Четвёртый раунд 
Четыре матча четвёртого раунда прошли в субботу, 8 марта 1924 года. Два из них завершились ничейным исходом, переигровки состоялись 12 марта.

Полуфиналы 
Полуфиналы турнира состоялись в субботу, 29 марта 1924 года.

Финал 

Финал турнира прошёл 26 апреля 1924 года на стадионе «Уэмбли». В нём встретились «Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла». «Ньюкасл» одержал победу благодаря двум голам, забым в концовке игры.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1923
Футбол в Англии в сезоне 1923/1924
Футбол в Европе в 1923 году
Футбол в Европе в 1924 году